Дужий — українське прізвище.

 Дужий Петро Атанасійович (1916 – 1997) — письменник. Брат Миколи та Івана Дужих.
 Дужий Микола Атанасійович (1901 – 1955) — підхорунжий УГА, секретар Головної Управи товариства «Просвіта». Брат Петра та Івана Дужих.
 Дужий Іван Атанасійович (1911 – 1941) — організатор драматичного гуртка в с. Карові. Брат Миколи та Петра Дужих.
 Дужа Марія Теодорівна (1925 – 2019) - політичний в'язень, дружина Петра Дужого
Дужа (Юрчак) Марія Павлівна (1921 — 1964) - учасниця підпілля, секретар відділу пропаганди ОУН, перша дружина Петра Дужого  

Українські прізвища